Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 5 km-es versenyszámát február 7-én rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a finn Helena Takalo-Kivioja nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

A szovjet Galina Kulakova harmadikként ért célba, de kizárták, mert  Ennek ellenére 10 km-en és a 4 × 5 km-es váltóban rajthoz állhatott.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N05